Baronia – feudo posseduto da un barone
 Baronia – suddivisione storica delle contee dell'Irlanda
 Baronia – comprensorio storico-geografico dell'Italia meridionale
 Baronia – ciascuno dei territori che compongono la subregione delle Baronie, in Sardegna
 Baronia – genere monospecifico di farfalle della famiglia Papilionidae, endemico del Messico
 Baronia – genere monospecifico di piante della famiglia Anacardiaceae, endemico del Madagascar

Altri progetti